Бейн () — прізвище шотландського походження.

Відомі носії 
 Александр Бейн (; 1818—1903) — англійський психолог.
 Андретті Бейн (; 1985) — багамський легкоатлет, олімпійський медаліст (2008).
 Едгар Бейн (; 1891—1971) — американський металург, матеріалознавець.
 Конрад Стеффорд Бейн (; 1923—2013) — канадсько-американський актор.
 Роджер Бейн (; 1945 р) — колишній британський продюсер.
 Бейн — персонаж DC Comics, один з найбільш фізично та інтелектуально сильних ворогів Бетмена.

Шотландські прізвища